Василий Кочетов:
 Кочетов, Василий Иванович (1915—1987) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Кочетов, Василий Иванович (1927—1997) — бригадир проходческой бригады шахты № 66 треста «Калининуголь» комбината «Тулауголь», Герой Социалистического Труда.